

Ліола — місто, штат Арканзас
 Ліола — місто, штат Південна Дакота
 Ліола — місто, штат Вісконсин
 Ліола — переписна місцевість, штат Пенсільванія